Niva, női keresztnév
Földrajz
 Csehország
 Niva, település a Prostějovi járásban
 Dánia
 Nivå, város Fredensborg községben
 Irán
 Naibad (másképp Niāwa vagy Nīvā), település Kurdisztán tartományban
hasonló
 Lada Niva, az orosz Lada autómárka egyik típusa